Пограничный район — многозначное понятие и топоним.
 Пограничный район — часть территории или акватории вместе с воздушным пространством над ними, примыкающая к государственной границе Российской Федерации.
 Пограничный район — воинское формирование в структуре пограничной охраны РСФСР, существовавшее в 1918 году.
 Пограничный район — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Приморском крае России. Примечания 

 См. также 
 Пограничный